Phare de Straumnes (Norðurland vestra)
 Phare de Straumnes (Vestfirðir)